Coleraine Football Club
Coleraine (Minnesota)
Colerain

Desambiguações de topônimos